Auguste Lutaud (1847-1925), médecin-gynécologue, écrivain et voyageur français ;
Charles Lutaud (1855-1921), administrateur français devenu gouverneur général d'Algérie ;
 Laurent Lutaud né en 1963), réalisateur et auteur français ;
 Léna Lutaud, journaliste au Figaro.